Pojem křížení se užívá ve více významech:

křížení (biologie) – páření jedinců dvou různých druhů nebo odrůd
křížení (architektura) – průnik hlavní lodi chrámu a navazujícího chóru s příčnou lodí
křížení (doprava) – souhrnný název pro křižovatky a přejezdy

Související články 
 Hybridizace